Александр Пель:
 Пель, Александр Васильевич (1850—1908) — провизор, основатель «Товарищества профессора доктора Пеля и сыновей» (Аптека, 7-я линия ВО, № 16, угол Большого пр.), в 1983 создан Музей истории фармации.
 Пель, Александр Христофорович (1809—1902) — архитектор.